Она́ и О́на — многозначные слова:

 Она — десятая буква тамильского алфавита.
 О́на, или селькнам — коренной народ Огненной Земли и юга Патагонии.
 О́на — мёртвый индейский язык из чонской семьи языков, на котором говорил народ селькнам.
 О́на Мансон (наст. имя Оуина Уолкотт; 1903—1955) — американская актриса.
  — личное местоимение женского рода.

Топоним 
 Она́ — коммуна в регионе Лангедок — Руссильон, Франция.
 Она́ — река в Бурятии, приток Уды.
 О́на — река в Хакасии, приток реки Абакан.
 О́на (Бирюса) — река в Иркутской области и Красноярском крае.
 Она — река в Марий Эл, приток реки Лаж.

В культуре 
 «Она» — приключенческий роман Генри Райдера Хаггарда (1886—1887). Его экранизации и интерпретации:
 «» — немой фильм с Элис Делисиа в главной роли (Великобритания, 1916).
 «» — немой фильм с Валеской Саратт в главной роли (США, 1917).
 «» — немой фильм с Бетти Блайт в главной роли (Германия—Великобритания, 1925).
 «Она» — фильм Ирвинга Пичела с Хелен Гаган Дуглас в главной роли (США, 1935).
 «Она» — фильм Роберта Дэя с Урсулой Андресс в главной роли (Великобритания, 1965).
 «» — фильм Ави Нешера с Сэндал Бергман в главной роли (Италия, 1982).
 «Она» — рок-опера Клайва Нолана и Агнешки Свита (2008).
 «» — фильм Рольфа Тили с Мариной Влади в главной роли (Германия, 1954).
 «Она» — фильм (Южный Вьетнам, 1970).
 «Она» — фильм (США, 1980).
 «Она» — фильм Тимоти Бонда с Офелией Уинтер в главной роли (2001).
 «Она» — фантастическая мелодрама Спайка Джонза (США, 2013).
 «Она» — фильм-триллер Пола Верховена с Изабель Юппер в главной роли (Франция, 2016).
 «Она» — фильм Акана Сатаева с Айсулу Азимбаевой в главной роли (Россия, Казахстан, 2017).
 «Она» — альбом российского музыканта Дельфина (2016).

См. также 
  •  • 
  • Elle
 OHA (Open Handset Alliance) — бизнес-альянс по разработке открытых стандартов для мобильных устройств.
 ONA (Original Net Animation) — формат аниме-сериалов.